Artemiopsis är ett släkte av kräftdjur. Artemiopsis ingår i familjen Chirocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gälbladfotingar
Artemiopsis